

Patronymes 
Barberousse est un patronyme français ; plutôt rare, il est surtout présent dans la région Centre-Val de Loire. Il est notamment porté par :
 François Barberousse (1900-1979), écrivain français.

Surnoms 
Par ordre chronologique :
 Frédéric  de Hohenstaufen  dit Barberousse (1122-1190), élu roi d'Allemagne le , et couronné empereur romain germanique en 1155, mort noyé à la  ;
 Frédéric II Hohenstaufen (1194-1250) régna sur le Saint Empire romain germanique de 1220 à 1250. Parfois appelé Barberousse lorsqu'il a été confondu avec son grand-père Frédéric Barberousse ;
 Arudj Reïs (Oruç Reis en turc) dit Baba Oruç (1474-1518). Les occidentaux le surnommaient  Barbe rousse, par déformation. Il fut "Beylerbey" (gouverneur ottoman en chef) de l'ouest méditerranéen de l'Algérie actuelle. Le surnom de Baba Oruç (père Arudj, en langue turque) lui a été attribué après qu'il a transporté des réfugiés musulmans d'Espagne vers l'Afrique du nord ;
 Khizir Khayr ad-Dîn dit Barberousse (1476-1546), corsaire ottoman, frère cadet de Arudj et son successeur comme Sultan d'Alger ;
 Philippe Josse dit Barberousse (1920-2010), illustrateur et dessinateur de presse français.

Histoire 
 Opération Barbarossa ou Opération Barberousse (en allemand Unternehmen Barbarossa), nom de code de l'invasion par l'Allemagne nazie de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Prison Barberousse ou Prison de Barberousse, nom d'une des prisons d'Alger construite lors de la période coloniale.

Édifices 
 Maison Barberousse, édifice du  situé à Vesoul ;
 Tour Barberousse, tour médiévale située à Gruissan.

Cinéma 
 Barberousse, film français d'Abel Gance, sorti en 1917 ;
 Barberousse (Akahige, 赤ひげ), film japonais d'Akira Kurosawa, sorti en 1965.

Télévision 
 Barberousse, l'Empereur de la mort, titre alternatif de Barbarossa, téléfilm italien réalisé par Renzo Martinelli, produit en 2009.

Autres 
 Barbarossa, jeu de société ;
 (1860) Barberousse, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 SMS Barbarossa, navire de guerre prussien

Notes et références

Voir aussi
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français